Свазиленд принимал участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где его представляли 3 спортсмена в двух видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Свазиленда нёс пловец Люк Холл, а на церемонии закрытия — бегун Сибусисо Матсеньва.

На летних Олимпийских играх 2012 Свазиленд вновь не сумел завоевать свою первую олимпийскую медаль. Все спортсмены Свазиленда попали на Олимпийских играх по специальным приглашениям. Спринтер Сибусисо Матсеньва на дистанции 200 метров сумел установить национальный рекорд, однако это не позволило ему преодолеть отборочный раунд.

Состав и результаты

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Беговые виды

Плавание 

Мужчины

Примечания

Ссылки 

 
 

Свазиленд
2010-е годы в Свазиленде